Ел Бељотал има више значења:

 Ел Бељотал (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Бељотал (Бакоачи), насеље у савезној држави Сонора у Мексику